Тип 23 Коломенского завода — российский паровоз
 Фрегаты типа 23